Torringapolder (Reitdiep) of Stoepenpolder, polder van ongeveer 50 ha, aangelegd in 1819, opgegaan in Reitdiep
 kleine polder van 15 ha, aangelegd in 1838, opgegaan in Lauwerzeemolenpolder